Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem) van 2007 werd gespeeld van 14 tot en met 20 mei 2007 in de Marokkaanse plaats Fez. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Het toernooi van Marokko werd in 2007 voor het eerst in Fez georganiseerd, nadat het vier keer had plaatsgevonden in Casablanca (2001–2004) en twee keer in Rabat (2005–2006).

Enkelspel 
Titelhoudster Meghann Shaughnessy was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Sania Mirza, viel reeds in de eerste ronde ten prooi aan de kwalificante María Emilia Salerni, die de halve finale wist te bereiken.

Van de acht geplaatste speelsters, wist slechts één de tweede ronde te overleven – het zesde reekshoofd Camille Pin werd in de kwartfinale door de latere winnares uitgeschakeld.

De ongeplaatste Milagros Sequera uit Venezuela won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Canadese Aleksandra Wozniak in twee sets. Het was de enige WTA-enkelspeltitel in Sequera's carrière.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 

Titelhoudsters Yan Zi en Zheng Jie hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Vania King / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Andreea Ehritt-Vanc en Anastasia Rodionova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. King had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Fez 2007
Fez
Fez